Катасо́нов — фамилия русского происхождения.

Известные носители:
 Катасонов, Александр Михайлович (род. 1972) — российский футболист, нападающий, тренер.
 Катасонов, Андрей Дмитриевич (1913 — ?) — советский передовик производства, мастер по сложным работам, Герой Социалистического Труда.
 Катасонов, Валентин Юрьевич (род. 1950) — советский и российский экономист.
 Катасонов, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский и российский философ и богослов, профессор.
 Катасонов, Роман Юрьевич (1976—2004) — сотрудник Управления «Вымпел», погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане.
 Катасонов, Сергей Михайлович (род. 1963) — российский политик и общественный деятель, депутат.

Топоним 
 Катасонов — хутор, Михайловский район, Волгоградская область

См. также 
 Касатонов